Kanton Aubusson, in het Franse departement Creuse
 Arrondissement Aubusson, Franse departement Creuse
 Aubusson (Creuse) in het gelijknamige Kanton Aubusson en Arrondissement Aubusson
 Aubusson (Orne)
ook:
Aubusson-d'Auvergne,  Puy-de-Dôme